Klären (von lateinisch clarare, „aufhellen“) steht für:
 Klären (Kochen), das Entfernen von Feststoffen aus einer Sauce oder Brühe
 Klärung (Getränketechnologie), das Separieren der Hefe und anderer Feststoffe im Anschluss an die Weingärung

Siehe auch:
 Klärung